

Persone 
 Agnes Eckhardt Nixon (1922-2016) –  produttrice televisiva e autrice televisiva statunitense
 Eckhardt Schultz (n. 1964) – 1964) è un ex canottiere tedesco
  John Eckhardt Jr. (1911-1991) –  artista e attore statunitense

Altro 
 Thomas Eckhardt – uno dei Personaggi di Twin Peaks